Mańkowicze – dawna gmina wiejska w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim (obecnie na Białorusi)
 Mańkowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Mańkowicze
 Mańkowicze – wieś na Białorusi, w rejonie postawskim obwodu witebskiego